Las siglas MOPU pueden hacer referencia a:

 El antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España, posteriormente denominado Ministerio de Fomento.
 El sistema de Monitoreo Público Urbano de la ciudad de La Plata, Argentina.